Carlo Vittadini – botanico e micologo italiano
 Franco Vittadini – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Rita Vittadini – ginnasta italiana